N55 peut faire référence à :
 HMS Oxley (N55), un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Undaunted (N55), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Moteur BMW N55, un moteur automobile thermique de BMW ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres